Зубко́: 

 Зубко, Антоний Григорьевич (1797—1884) — епископ Православной Российской Церкви.
 Зубко, Геннадий Григорьевич (род. 1967) — украинский политик.
 Зубко, Денис Иванович (род. 1974) — советский и российский футболист, тренер.
 Пересекина (Зубко), Елена Антоновна (род. 1953) — советская гребчиха.
 Зубко, Пётр Наумович (1916—1944) — Герой Советского Союза.
 Зубко, Фёдор Иванович (?—1920) — атаман Повстанческой армии Украины (махновской).
 Зубко, Яков Пантелеймонович (1899—1968) — советский и украинский зоолог.

См. также 
 Зубков
 Зубково
 Зубковка